Сражение при Доггер-банке — столкновение между британской и голландской эскадрами 5 августа 1781 г. в ходе Четвёртой англо-голландской войны. Местом действия была Доггер-банка, крупнейшая отмель Северного моря.

Описание 
Британская эскадра под командованием адмирала Хайд-Паркера Старшего состояла из семи линейных кораблей и нескольких поменьше, столько же было в составе голландской под командой вице-адмирала Йохана Зутмана (одним из голландских кораблей командовал известный по своей российской службе адмирал Кинсберген). Обе эскадры шли с конвоями торговых судов. При конвоях находились: с британской стороны 2 фрегата и 5 шлюпов и куттеров, с голландской 2 фрегата и 2 малых корабля. В бою участия не принимали.

Итог 
После тяжёлого и кровопролитного боя эскадры разошлись каждая в свой порт. Адмирал Паркер по возвращении заявил, что его корабли не были надлежащим образом снаряжены для боя, и ушёл в отставку. В Нидерландах сражение считали выигранным, адмиралу Кинсбергену спустя 25 лет был присвоен титул графа Доггербанк, — однако по сути дела после этого сражения голландские военные корабли уже не рисковали выходить в море.

Силы сторон

Примечания 

Сражения по алфавиту
Морские сражения Великобритании
Морские сражения Нидерландов
Сражения в Северном море
Сражения Войны за независимость США
1781
05
Сражения 1781 года